Julienne steht für:

 Julienne (Name), weiblicher Vorname
 Julienne (Schneideart), beim Kochen verwendete Schneideart von Gemüse 
 Julienne (Charente), französische Gemeinde im Département Charente
 Julienne (Mondkrater)

Julienne ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Alexandre Julienne, Baron de Bélair (1775–1838), französischer General der Infanterie
 Paul Julienne (* 1944), US-amerikanischer Physiker und Chemiker
 Rémy Julienne (1930–2021), französischer Stuntman